Свинарник:

 Свинарник — сооружение для содержания свиней.
 Свинарник — река в Тюменской области, приток Инжуры.
 «Свинарник» — фильм Пьера Паоло Пазолини 1969 года.